El apellido Benjumea puede referirse a:

 Rafael Benjumea y Burín (1876-1952), primer conde de Guadalhorce, ingeniero de caminos y político español.
 Joaquín Benjumea y Burín (1878-1963), primer conde de Benjumea, político español con la dictadura de Franco.
 Javier Benjumea Puigcerver (1915-2001), primer marqués de Puebla de Cazalla y empresario español.
 Isabel Benjumea Cabeza de Vaca (1937-), primera condesa de Guadalhorce y marquesa de Valdecañas, es una ganadera española.
 Carlos Benjumea (1941-), comediante colombiano.
 Javier Benjumea Llorente (1952-), segundo marqués de Puebla de Cazalla y empresario español.
 Felipe Benjumea Llorente (1957-) es un empresario español.
 Ernesto Benjumea (1987-), es un actor colombiano.
 Isabel Benjumea Benjumea (1982-) es una empresaria y política española.
 Gustavo Benjumea (1996-), un futbolista colombiano.

El término Benjumea también se puede referir a:
 Conde de Benjumea